Шерон има више значења:
 Шерон (Конектикат)
 Шерон (Масачусетс)
 Шерон (Мисисипи)
 Шерон (Џорџија)
 Шерон (Пенсилванија)
 Шерон (Јужна Каролина)
 Шерон (Висконсин)
 Шерон (Канзас)
 Шерон (Оклахома)
 Шерон (Северна Дакота)
 Шерон (Тенеси)